CEX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chena Hot Spgs. (Stati Uniti)
 Cex – pseudonimo di Rjyan Kidwell, musicista di elettronica e rap.